Олег Соловьёв:
 Соловьёв, Олег Викторович (род. 1950) — советский пловец в ластах.
 Соловьёв, Олег Николаевич (род. 1973) — российский футболист.
 Соловьёв, Олег Фёдорович (род. 1925) — советский и российский историк.